Der Begriff Plempe bezeichnet:

 eine in Prag im 19. Jahrhundert zeitweilig verwendete studentische Fechtwaffe (siehe Prager Plempe),
 im Grubenbergbau die nasse Masse im Schachtsumpf,
 einen kleinen Fischerkahn an der Nordsee,
 im Westfälischen „dünne Flüssigkeit“ 
 ein altes Gewehr